Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Чанда Рубін з рахунком 5–7, 7–6(7–5), 6–3.

Це був другий титул для Рубін у сезоні і п'ятий за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

JPMorgan Chase Open
2002